Oog in oog (televisieserie uit 1991), een Vlaams/Nederlandse televisieserie uit 1991–1996
 Oog in oog (televisieprogramma uit 2001), een televisieprogramma van de VARA uit 2001, gepresenteerd door Astrid Joosten
 Oog in oog (televisieprogramma uit 2010), een televisieprogramma van de KRO uit 2010–2015, gepresenteerd door Sven Kockelmann